Tipula (Pterelachisus) varipennis is een tweevleugelige uit de familie langpootmuggen (Tipulidae). De soort komt voor in het Palearctisch gebied.

varipennis
Langpootmug uit het Palearctisch gebied